Honvédség je lahko naziv za:
 Kraljevo madžarsko domobranstvo (Magyar Királyi Honvédség) in
 Madžarske oborožene sile (Magyar Honvédség).